Rymill kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Rymill (udde), 
 Mount Rymill, 

Robotskapade Antarktisförgreningar